Diego López I d'Haro (1075 - 1124), tercer senyor de Biscaia entre els anys 1093 i 1124.
 Diego López II d'Haro (Nájera, c. 1140 - 1214), cinquè senyor de Biscaia entre els anys 1170 i 1214 i net de l'anterior.
 Diego López III d'Haro (? - Bañares, 1254), setè senyor de Biscaia entre els anys 1236 i 1254 i net de l'anterior.
 Diego López IV d'Haro (?-1289), novè senyor de Biscaia entre els anys 1288 i 1289 i net de l'anterior.
 Diego López V d'Haro, onzè senyor de Biscaia entre els anys 1295 i 1310. Fundador de la vila de Bilbao.
 Diego López Pacheco i Portocarrero (456-1529), noble castellà
 Diego López (pintor) (Toledo, 1465), pintor 
 Diego López Breijo (Montevideo, 1974) futbolista uruguaià que ocupa la posició de defensa
 Diego López Garrido (Madrid, 1947), polític i jurista 
 Diego López Rodríguez, (1981, Paradela, Lugo) porter de futbol gallec 
 Diego López Santos (Màlaga, 1974), futbolista andalús que ocupava la posició de migcampista
 Diego López de Zúñiga y Velasco (Valladolid, 1510 - Lima, 1564), Comte de Nieva i virrei del Perú entre 1561 i 1564.